Erlong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Erlong (socken i Kina, Anhui), 
 Erlong (socken i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar